Никола́й Бондаре́нко:
 Бондаренко, Николай Васильевич (1918—1995) — российский учёный в области защиты растений.
 Бондаренко, Николай Григорьевич (1928—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Бондаренко, Николай Николаевич (род. 1985) — российский политик и блогер, депутат Саратовской областной Думы VI созыва (2017—2022), кандидат в депутаты Госдумы VIII созыва (2021), член КПРФ.
 Бондаренко, Николай Петрович (род. 1948) — российский дипломат.
 Бондаренко, Николай Фёдорович (1903 — ?) — советский оператор, режиссёр и сценарист документального и художественного кино.
 Бондаренко, Николай Филиппович (1928—2003) — российский учёный-почвовед.